Ча́ффи () — английская фамилия.

Известные носители:
 Чаффи, Джонатан (род. 1944) — американский биатлонист
 Чаффи, Роджер (1935—1967) — американский авиационный инженер, капитан-лейтенант ВМС США, лётчик-астронавт, погиб при пожаре на «Аполлоне-1»
 Чаффи, Эдна Романца (1842—1914) — американский генерал-лейтенант, военный губернатор Филиппин, начальник штаба сухопутных войск
 Чаффи, Эдна Романца (младший) (1884—1941) — американский генерал, создатель бронетанковых войск США

См. также 
 M24 Чаффи — лёгкий танк США времён Второй мировой войны
 Чаффи — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США
 Чейфи